eDonkey2000:
 eDonkey2000 (программа).
 eDonkey2000 (сеть) (также известна как eDonkey, ed2k).